Kassap ist der Familienname folgender Personen:

 Danny Tshindind Kassap (1982–2011), kanadischer, aus der Demokratischen Republik Kongo stammender Langstreckenläufer
 Sylvain Kassap (* 1956), französischer Musiker im Bereich des Creative Jazz und der Neuen Musik